Peck's Bad Boy (1921), een film van Sam Wood
Peck's Bad Boy (1934), een film van Edward F. Cline